NWK steht für:
 Nachwuchswissenschaftlerkonferenz
 Nordwestdeutsche Kraftwerke, ehemaliges Energieversorgungsunternehmen
 Nuklearwaffenkonvention
 Norddeutsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei

Abkürzung